ou U-137 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 137, de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-137, un sous-marin de type , juste lancé en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919.
 L'Unterseeboot 137, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le , puis démoli après-guerre.

U 137 est aussi le nom attribué par les autorités suédoises () au sous-marin soviétique de la , arborant le numéro 137, qui s'échoua dans l'archipel de Karlskrona le . Selon le rapport de la commission soviétique, ce sous-marin avait pour code S-363 ().

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940